kurd nyelv
kurd nép
Kurdisztán

Kurd, község Tolna megyében
Kurd, keresztnév